Пополо () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.
 Порта-дель-Пополо — ворота стены Аврелиана в Риме, получившие название от церкви Санта-Мария-дель-Пополо. 
 Пьяцца-дель-Пополо — площадь в Риме.
 Санта-Мария-дель-Пополо — церковь ордена августинцев в Риме, от которой берёт название большая пьяцца-дель-Пополо.

Персоналии 
 Морелли ди Пополо, Витторио (1888—1963) — итальянский футболист и тренер, играл на позиции защитника.